Войны между Римом и Македонией
 Первая Македонская война (214 до н. э. — 205 до н. э.)
 Вторая Македонская война (200 до н. э. — 197 до н. э.)
 Третья Македонская война (171 до н. э. — 168 до н. э.)
 Четвёртая Македонская война (150 до н. э. — 148 до н. э.) — заключительная.

См. также 
 Народно-освободительная борьба в Македонии (1941—1944) — за освобождение от нацистов.
 Конфликт в Македонии (2001) — межэтнические столкновения между македонцами и албанскими сепаратистами.